Nord Stream (газопровід) — магістральний газопровід через Балтійське море (раніше мав назву Північно-Європейський газопровід (ПЄГ)).
 Акціонерне товариство Nord Stream — проектна компанія газогону Nord Stream.